

Persone
Carole Landis – attrice statunitense
Floyd Landis – ex ciclista su strada e biker statunitense
Forrest Landis – attore statunitense
Geoffrey A. Landis – scienziato e autore di fantascienza statunitense
Jessie Royce Landis – attrice cinematografica, teatrale e televisiva statunitense
John Landis – regista, attore, sceneggiatore e produttore cinematografico e televisivo statunitense
Max Landis – sceneggiatore e regista statunitense, figlio di John

Altro
8136 Landis – asteroide
Landis – villaggio del Canada
Landis – città della Carolina del Nord, Stati Uniti d'America